Mehringer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mehringer (1911–2004), deutscher Sozial- und Heilpädagoge
 Hartmut Mehringer (1944–2011), deutscher Historiker
 Heinrich Mehringer (* 1952), deutscher Biathlet
 Helmut Mehringer (1912–1944), deutscher Amtsgruppenleiter im Reichssicherheitshauptamt
 Kristian Mehringer (* 1981), deutscher Biathlet und Biathlontrainer
 Matthias Mehringer (* 1982), deutscher nordischer Kombinierer
 Peter Mehringer (1910–1987), US-amerikanischer Ringer

Mehringer ist die Bezeichnung für:
 Mehringer (Kanarienvogel), deutsche Frisé-Rasse der Kanarienvögel

Siehe auch
 Mehringen
 Mehring